SURP

Surp es un poblado del municipio de Rialp, provincia de Lérida 

Y son las siglas de:

School of Urban and Regional Planning de la Universidad de Queen’s 
School of Urban and Regional Planning de la Universidad de las Filipinas 
Sociedad de Urbanistas del Perú
Summer Undergraduate Research Program de la Escuela de Medicina de la Universidad de New York